Erfoud kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Erfoud (ort i Marocko), Meknès-Tafilalet, Errachidia, 
 Arfoud, kommun, Meknès-Tafilalet, Errachidia, 

Robotskapade Marockoförgreningar